Стрикув, або Стриків — власна назва.

Стрикув — місто в Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Стрикув — гміна в Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Стрикув — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства